Агаверди Абутрабович Аливердиев (6.11.1918, Ахты — 25.06.1985, Каспийск) — советский машиностроитель, лауреат Государственной премия СССР, главный инженер завода Дагдизель (1965—1985).

Биография 
Родился 6 ноября 1918 г. в лезгинском селении Ахты Ахтынского района Дагестана в семье крестьянина. По национальности лезгин.

Отец — Абутраб Аливердиевич Аливердиев (1886—1963), до революции — рабочий, по возвращению из г. Баку — крестьянин.
Мать — Дюрнисе Мурадалиевна Аливердиева (1890(?) −1964) — до революции домохозяйка, затем колхозница.

После окончания Ахтынской сельской школы в 1935 году поступил в Дагестанский механический техникум в Махачкале. После окончания техникума в 1939 году был направлен на завод № 182 (ныне ОАО «Завод „Дагдизель“») в поселок «Двигательстрой» (ныне — город Каспийск).

В 1958 году без отрыва от производства с отличием окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт (ныне Московский технологический университет) по специальности «Технология машиностроения». В том же году назначен заместителем начальника отдела технического контроля завода.

В 1960 году назначен начальником ведущего отдела конструкторского бюро завода.
В 1962 году с созданием на заводе приборного производства назначен на должность заместителя директора завода по приборостроению. С 1965 года главный инженер завода.

Автор многих уникальных технических разработок. Под его именем зарегистрировано 8 авторских свидетельств, десятки эффективных рационализаторских предложений.

Награды и звания 
В 1978 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров Союза ССР присуждена Государственная премия СССР за работу в области специального аппаратостроения.

В 1981 году за заслуги в развитии экономики и культуры, за активное участие в общественной и политической жизни города решением Каспийского городского Совета народных депутатов присвоено звание «Почетный гражданин города Каспийска». 

Кавалер орденов Октябрьской Революции, «Знак Почёта», многих медалей.

Память 
Память об Агаверди Абутрабовиче Аливердиеве увековечена присуждением ему звания «Почетный гражданин города» (Каспийск), установкой мемориальной доски на доме, где он жил, экспонатами музеев на заводе, в городе Каспийске и селе Ахты, учрежденной специальной Премией имени А. Аливердиева и А. Абакарова.

Ссылки 
 

Машиностроители
Работники завода Дагдизель